Korenita (Ugljevik), een plaats in de gemeente Ugljevik in Bosnië-Herzegovina
 Korenita (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica